Robin Zentner, né le  à Rüdesheim am Rhein en Allemagne, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de gardien de but au FSV Mayence.

Biographie

Statistiques

En club

Palmarès 
 Champion de 3. Liga en 2017 avec le Holstein Kiel

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Gardien de but allemand de football
Gardien de but du 1. FSV Mayence 05
Joueur du Holstein Kiel
Naissance en octobre 1994
Naissance en Hesse